

Przypisy 

Listy jezior
Jeziora